Santa Maria (ital., port., katalan., rum. u. a. ‚Heilige Maria‘, span. Santa María) steht für:

 der Maria geweihte Kirchen, siehe Länderabschnitte der Liste von Marienkirchen
 der Maria geweihte Klöster, siehe Marienkloster

Für die zahlreichen Orte dieses Namens siehe:
 Santa Maria (Ortsname)

Inseln und Vulkane:
 Floreana (auch Santa María), eine der kleineren Inseln im Süden des Galápagos-Archipels, politisch zu Ecuador gehörend
 Santa Maria (Azoren), die südlichste Insel der Azoren
 Santa Maria (Stagnone), Insel bei Sardinien
 Santa Maria (La Maddalena), Insel zwischen Sardinien und Korsika
 Santa María, Vulkan in Guatemala

Musik:
 Santamaria (Band), eine portugiesische Musikgruppe
 Santa Maria (Lied), ein Lied von Oliver Onions von 1980, von Roland Kaiser gecovert

Weiteres:
 Santa Maria (Schiff), das größte der drei Schiffe, mit denen Christoph Kolumbus seine erste Reise unternahm
 Santa Maria (Marskrater), ein Impaktkrater auf dem Mars
 Universidad Santa María, Caracas, Venezuela
 Santa Maria (Birne), neuere Birnensorte aus Italien, seit 1951 im Handel
 Santa Maria (Rebsorte), Rebsorte
 Ferocactus santa-maria, Kakteengewächs

Santamaria oder Santa Maria ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Santamaría (1927–1953), kubanischer Revolutionär, Mitkämpfer von Fidel Castro
 Anderson Santamaría (* 1992), peruanischer Fußballspieler
 Andrés de Santa Maria (1860–1945), kolumbianischer Maler
 Anibal Saldaña Santamaría (* 1958), costa-ricanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Bocas del Toro
 Aristodemo Santamaria (1892–1974), italienischer Fußballspieler 
 Baptiste Santamaria (* 1995), französischer Fußballspieler
 Claudio Santamaria (* 1974), italienischer Schauspieler
 Diego de Santa Maria († 1655), Mitgründer des Colegio de San Juan de Letran
 Domingo Santa María González (1825–1889), chilenischer Politiker und Staatspräsident
 Eva Santamaría (* 1971), spanische Popsängerin
 Fabio Santamaria (* 1993), italienischer Schauspieler
 Gorka Santamaría (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Haydée Santamaría (1923–1980), kubanische Revolutionärin
 José Santamaría (* 1929), uruguayisch-spanischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Santamaría (1831–1856), Soldat aus Costa Rica
 Manuel Santa María (1767–1811), Gouverneur von Nuevo Léon, Aufständischer im Mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
 Mongo Santamaría (1922–2003), kubanischer Perkussionist
 Nathalie Santamaria (* 1973), französische Sängerin
 Nel Hedye Beltrán Santamaria (* 1941), Bischof von Sincelejo
 Roberto Santamaria (* 1963), kubanischer Jazz-Musiker und Percussionist
 Sabrina Santamaria (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin
 Santi Santamaria (1957–2011), spanischer Koch und Gastronom
 Santiago Santamaría (1952–2013), argentinischer Fußballspieler
 Silvana Santamaria (* 1978), deutsch-italienische Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin
 Soraya Sáenz de Santamaría (* 1971), spanische Politikerin (PP)
 Tomás de Santa María († 1570), spanischer Musiktheoretiker, Organist und Komponist
 Williams Santamaría (1962–2021), peruanischer Politiker
 Yūsuke Santamaria (* 1971), japanischer Schauspieler und Fernsehproduzent

Siehe auch:
 Distrikt Santa María
 Heilige Maria (Begriffsklärung) – dort auch eine Übersicht anderssprachiger Ausdrücke
 Sainte Marie
 Santa-Maria-Affäre
 Santa María del Oro
 Sante Marie
 St. Marie